Het Saarbroek was een ven noordnoordwestelijk van Blerick, onder de voormalige hoeve Groot Boller.

Tot medio 19e eeuw bestond het Saarbroek (in plaatselijk dialect: Saorbrook) uit moeras en een groot open water, vermoedelijk een restant van een oude Maasarm. In 1865 werd de spoorlijn Eindhoven - Venlo aangelegd die het ven in tweeën splitste. In 1930 werden oostelijk van het Saarbroek enkele voetbalvelden aangelegd voor voetbalclub SVB. Zuidelijk van de spoorlijn werd het moeras drooggelegd en veranderd in landbouwgrond. Na de Tweede Wereldoorlog werd het resterende noordelijke deel van het Saarbroek gebruikt als Blerickse stortplaats. In de vijftiger jaren werd het gebied compleet drooggelegd.

Tegenwoordig ligt de Groot Bollerweg in het gebied. Er werden nog meer sportvelden aangelegd die door Sportpark 't Saorbrook gebruikt worden. De huidige Eindhovenseweg en de Cypressenstraat liggen ook waar vroeger het Saarbroek was.
Oppervlaktewater in Venlo